

Шпиколоси — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства.

Села:
 Шпиколоси — Львівська область, Золочівський район
 Шпиколоси — Львівська область, Сокальський район
 Шпиколоси — Тернопільська область, Кременецький район